Tau Gruis (τ Gru) puede referirse a tres estrellas distintas en la constelación de Grus:

 τ1 Gruis (HD 216435), estrella amarilla a 109 años luz de la Tierra con un planeta extrasolar;  
 τ2 Gruis (HD 216655 / HD 216656), estrella binaria a 152 años luz; o
 τ3 Gruis (HD 216823), estrella Am a 272 años luz.